Las elecciones al Parlamento Europeo de 1996 tuvieron lugar en junio de dicho año únicamente en Austria y Finlandia. Ambos países se habían adherido a la Unión Europea el año 1995, después de las elecciones de 1994.

 Elecciones
 Elecciones en Austria;
 Elecciones en Finlandia.